Герб муниципального образования «Алда́нский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Алданского районного Собрания № 15-14 от 10 февраля 2005 года "Об утверждении герба МО «Алданский район».

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером № 1832.

Описание герба 
« В червлёном поле волнистый лазоревый столб. Поверх всего на вогнутом узком серебряном поясе восстающие обращённые друг к другу серебряные медведь справа и соболь слева, держащие передними лапами рассечённое золотое и чёрное сияющее солнце с золотыми лучами. Во главе семь серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Описание символики герба 
Герб по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры герба аллегорически отражают исторические, географические, социально-экономические особенности Алданского района.

Медведь — символ уверенности, твёрдости, доброй силы и спокойствия, миролюбивого характера жителей Алданского района.

Соболь — «мягкое золото» золоторудного Алданского района, издревле являлся основным промысловым видом пушных зверей для коренных жителей — эвенков.

В настоящее время местная фауна широко представлена популяцией бурого медведя, а соболь не только сохраняет, но и увеличивает своё промысловое значение.

Лазоревый извилистый столб, пересекаемый черным поясом, символизируют реку Алдан, от названия которой получил название район, и железнодорожную магистраль, пересекающую всю территорию района с юга на север.

Жёлто-чёрное солнце, обозначающее золото, отражает экономическую специфику Алданского района, являющегося центром золотодобывающей промышленности Якутии.

Алмазы в особой стилизации, аналогичной их стилизации в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают административно-территориальную принадлежность муниципального образования к Республике Саха (Якутия).

Красный цвет поля (червлень) — символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы и красоты.

История герба 
В 2003 году в Алданском районе был проведён конкурс «Утверждение геральдики МО Алданский район» на лучший проект герба района.

20 мая 2003 года Решением Алданского районного Собрания № 6-13 от 20 мая 2003 года "Об утверждении символики муниципального образования «Алданский район»(утратило силу в 2005 году) был утверждён эскиз герба Муниципального образования «Алданский район» РС(Я) (автор — Беломестных Вера Николаевна).

Герб представлял собой круг, обрамлённый зубцами, что подразумевает лучи солнца (выполнение в жёлтом цвете). В центре сверху расположен химический знак золота — основного полезного ископаемого, добываемого в Апданском районе, отражающий развитие золотодобывающей промышленности (выполнение в золотых и черных цветах). Горы и лес символизируют мощь и богатство района (выполнение в зелёном цвете).
Олень указывает на основной вид деятельности и традиционный уклад коренных народов Алданского района (выполнение в серебристо-коричневом цвете). Наличие железной дороги означает расцвет и благосостояние жителей.

10 февраля 2005 года был утверждён ныне действующий герб Алданского района.

Автор ныне действующего герба и компьютерный дизайн: Матвеев Артур Матвеевич (г. Якутск).

См. также 
 Гербы районов Республики Саха
 Флаг Алданского района

Примечания

Источники 
 Герб Алданского района. Официальный web-сервер органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 
 Ю. В. Рубцов «Геральдика Якутии» 

Гербы Якутии
Гербы районов России
Гербы с изображением медведей
Гербы с изображением соболей
Гербы с изображением солнца